Plusieurs édifices religieux peuvent être appelés église Notre-Dame-du-Mont-Carmel, d’après le titre « Notre-Dame du Mont-Carmel » de Marie.

Pour les cathédrales, voir .

Églises 
 Église Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Budapest)
 Église de Notre-Dame du Mont-Carmel du Chaudron, hameau du Chaudron, Origny-en-Thiérache (France).
 Église Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Basse-Terre, Guadeloupe (France).
 Église Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Gatchina, près de Saint-Pétersbourg (Russie).
 Église Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Luqa (Malte).
 Église paroissiale Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Fgura (Malte).
 Église paroissiale Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Gżira (Malte).
 Église paroissiale Notre-Dame-du-Mont-Carmel de San Ġiljan (Malte).
 Église Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Sabará (Brésil).

Autre 
 Monastère Notre-Dame-du-Mont-Carmel d'Haïfa, monastère de l'ordre du Carmel à Haïfa (Israël)